MTE - Le Matériel de Traction Électrique francia vasúti járműgyár (1954-től)
 MTE - Munkás Testedző Egyesület 1906-ban alapított sportegyesület
 MTE - Magyar Turista Egyesület 1891 és 1945 között működött egyesület, mai jogutódja a Magyar Természetjáró Szövetség
 MTE - Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2001-ben alakult, hazai internetes tartalomszolgáltatók érdekvédelmi egyesületeként
 MTE - Magyar Táncművészeti Egyetem 2017 február 1. óta, a Magyar Táncművészeti Főiskola utódaként